

Лончно — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лончно — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства